Wuslowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wuslowe (Tscherwonohrad); Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Wuslowe (Kirowske); Ansiedlung auf der Krim, Rajon Kirowske